Прямоба́лкинское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Дубовском районе Волгоградской области, административный центр — село Прямая Балка.

История 
Прямобалкинское сельское поселение образовано Законом Волгоградской области от 14 марта 2005 года № 1026-ОД «Об установлении границ и наделении статусом Дубовского района и муниципальных образований в его составе».

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 

Муниципальные образования Дубовского района Волгоградской области
Сельские поселения Волгоградской области